World Matchplay 2019 (darts)
 World Matchplay 2019 (golf)